St Columba’s Church ist der Name folgender Kirchen, die nach Columban von Iona (engl. Columba), einem irischen Mönch und Missionar, benannt sind:

Irland:
 St Columba’s Church (Ennis)

Neuseeland:
 St Columba’s Church (Warkworth)

Vereinigte Staaten:
 St. Columba’s Chapel (Middletown), Rhode Island
 St. Columba’s Church (Newark)

Vereinigtes Königreich:
 St Columba’s Church (Aignish), Lewis, Äußere Hebriden, Schottland
 West and St Columba’s Parish Church, Brechin, Schottland
 St Columba’s Church (Chester), Cheshire, England
 St Columba’s-by-the-Castle, Edinburgh, Schottland
 St Columba of Iona Roman Catholic Church, Glasgow, Schottland
 St Columba’s Church (Glenrothes), Schottland
 St Columba’s Church (Kilmacolm), Inverclyde, Schottland
 St Columba’s Church (London), England
 St Columba’s Church (Long Tower), Nordirland
 St Columba’s Church (Warcop), Cumbria, England

Siehe auch:
 St Columba’s Chapel
 St Columba’s Cathedral
 Kolumbakirche

Columba